Nieves Álvarez es el nombre de las siguientes personas:

Nieves Álvarez, modelo y presentadora española.

Nieves Álvarez Martín, escritora española.

Nieves Álvarez Costa, atleta española.